Список кантри-хитов №1 1996 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1996 году.

История 
 Песня Time Marches On 22 июня 1996 года на три недели возглавила Hot Country Songs и стала 7-м из восьим чарттопперов певца Tracy Lawrence в 1992-1997 годах.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов №1 в США
 Список синглов №1 в США в 1996 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  – online version. 

Чарты Billboard 1996 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1996 года
1996 год в музыке США